VWA steht für:
 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
 Verband der weiblichen Arbeitnehmer, siehe Liste von Gewerkschaften in Deutschland
 Vorwissenschaftliche Arbeit, die erste Säule der neuen Reifeprüfung in Österreich

vwa steht für:
 Awa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Wa (Sprache), Sprachgruppe der Wa (Ethnie) in China und Nord-Myanmar

VWA